Puerro silvestre puede referirse a:
 El nombre común de la planta Allium ampeloprasum.
El nombre común de la planta Allium vineale.
 El nombre común de la planta '''Asphodelus albus.